Трауэ () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Трауэ, Антье (род. 1981) — немецкая актриса.
  (род. 1950) — немецкий психолог.